Juan Álvarez (historiador) (1878 – 1954), advocat, jutge i historiador argentí
 Juan Álvarez de Almorox (Segòvia, ~1470 - 1551), compositor espanyol al servei del rei Ferran el Catòlic en la Catedral de Segòvia
 Juan Álvarez Álvarez (Lena, 1937), ciclista asturià
 Juan Álvarez de Caldas (1542 - 1615), religiós castellà, bisbe d'Oviedo i Àvila
 Juan Álvarez Delgado (1900 - 1987), filòleg i humanista canari
 Juan Álvarez Gato (1440-1509, poeta castellà
 Juan Álvarez Guerra (1770 – 1845), polític espanyol
 Juan Álvarez Hurtado (1790-1867), polític i militar mexicà cap de la Revolució d'Ayutla
 Juan Álvarez de Lorenzana y Guerrero (1818 - 1883), 10e vescomte de Barrantes; polític, periodista i noble espanyol
 Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 – Madrid, 1853), polític espanyol de la Guerra del Francès
 Juan Álvarez de Molina (), escultor, orfebre i treballador del metall castellà 
 Juan Álvarez Montalbán (nascut 1960), dibuixant de còmics espanyol
 Juan Álvarez de Toledo (1488-1557), cardenal catòlic, bisbe de Burgos i de Còrdova i arquebisbe de Santiago de Compostel·la 
 Juan Antonio Álvarez de Arenales (1770-1831), militar argentí
 Juan Antonio Álvarez Rabanal (1935 - 2001), religiós espanyol
 Juan Carlos Álvarez Vega (1954), futbolista i entrenador
 Juan Crisóstomo Álvarez (1819 - 1852), militar argentí dels unitaris.
 Juan José Álvarez (1955), advocat i polític argentí del justicialisme